Der Alte ist eine deutschsprachige Fernseh-Krimiserie, produziert von der Neue Münchner Fernsehproduktion für ZDF, SRF und ORF. Am Ostermontag 1977 wurde der 94-minütige Pilotfilm mit dem Titel Die Dienstreise gesendet.

Geschichte 
In den ersten 100 Folgen leitete Erwin Köster (Siegfried Lowitz) die Mordkommission II im Münchner Polizeipräsidium. Unterstützt wurde er von seinen Assistenten Gerd Heymann (Michael Ande) und Martin Brenner (Jan Hendriks). Sein Vorgesetzter war Franz Millinger (Henning Schlüter).

Am 28. Februar 1986 trat sein Nachfolger Hauptkommissar Leo Kress (Rolf Schimpf) seinen Dienst an und brachte auch gleich Verstärkung mit: Henry Johnson (Charles M. Huber), der 1997 durch Axel Richter (Pierre Sanoussi-Bliss) ersetzt wurde. Für die Spurensicherung war Werner Riedmann (Markus Böttcher) verantwortlich.

Nach über 21 Jahren verabschiedete sich Schimpf in seiner 222. Folge als Hauptkommissar Kress in den Ruhestand. Dessen Nachfolger war ab März 2008 Walter Kreye für 43 Folgen in der Rolle des Hauptkommissars Rolf Herzog. Im September 2012 übernahm Jan-Gregor Kremp als Kriminalhauptkommissar Richard Voss diese Rolle. Die Charaktere Axel Richter und Werner Riedmann wurden 2015 durch die Kriminalistin Annabell „Anna“ Lorenz (Stephanie Stumph) und den Kommissarsanwärter Tom Kupfer (Ludwig Blochberger) ersetzt.

Anfangs nur Kriminalassistent, später Kriminaloberkommissar und zuletzt Kriminalhauptkommissar ging Heymann nach 39 Jahren und über 400 Fällen 2016 in den Ruhestand. Gemessen an der Episodenanzahl und der Zeit, spielte Ande am längsten einen Ermittler im deutschen Fernsehen.

2017 stieß Thimo Meitner in der Rolle des Lennard „Lenny“ Wandmann als neuer vierter Mann hinzu. Lenny, der das Asperger-Syndrom hatte, arbeitete als Rechercheur und IT-Spezialist. 2021 verließ er nach dem Tod seiner Großmutter das Team und zog mit seiner neuen Freundin nach Wien. Im März 2022 übernahm Yun Huang die Rolle der Rechercheurin und IT-Expertin Julia Lulu Zhao.

Nach zehn Jahren verlässt Hauptdarsteller Jan-Gregor Kremp auf eigenen Wunsch die Serie. Sein Nachfolger ist Thomas Heinze als Hauptkommissar Caspar Bergmann. Dies gab das ZDF am 1. März 2022 bekannt. Die letzten Episoden mit Kremp wurden bis Mitte März 2023 ausgestrahlt. Ab Sommer des Jahres 2022 werden neue Folgen mit Heinze gedreht. Bereits vor Kremp war Ludwig Blochberger durch Serientod in der Folge vom 6. Mai ausgestiegen.

Besetzung 
Die aktuelle Besetzung ist fett dargestellt.

Hintergrund 
Prägende Regisseure der frühen 1980er-Jahre waren Theodor Grädler, Günter Gräwert und Zbynek Brynych. Brynych war neben Helmuth Ashley auch bis Mitte der 1990er-Jahre am aktivsten. Ashley schrieb an 55 Episoden der Serie mit. Für über ein Jahrzehnt stachen Gero Erhardt und Hartmut Griesmayr ab 1998 hervor, in den Zehnerjahren sind es Ulrich Zrenner, Michael Kreindl und Raoul W. Heimrich. Volker Vogeler schrieb die meisten Episoden. In den Zehnerjahren prägten die Autoren Claus Stirzenbecher und Jan von der Bank die Serie. Vier Regisseure betätigten sich auch als Autor in Personalunion. Weitere Beteiligte sind in der Episodenliste aufgeführt.

Seit 2008 wird die Reihe von MORE Music and Media in Collector’s Boxen herausgegeben. Momentan sind 27 Boxen erhältlich – alle ab 12 Jahren freigegeben – die die Folgen 1 bis 430 enthalten. (Stand: 10. September 2021).

DVD 

{| class="wikitable"
|- style="text-align: left;"
! style="text-align: left;" | Box
! style="text-align: left;" | Enthaltene Folgen
! style="text-align: left;" | Erscheinungstermin
|-
| Vol. 01 || Folge 001–022 || 
|-
| Vol. 02 || Folge 023–047 || 
|-
| Vol. 03 || Folge 048–065 || 
|-
| Vol. 04 || Folge 066–086 || 
|-
| Vol. 05 || Folge 086–100 || 
|-
| Vol. 06 || Folge 101–115 || 
|-
| Vol. 07 || Folge 116–130 || 
|-
| Vol. 08 || Folge 131–145 || 
|-
| Vol. 09 || Folge 146–160 || 
|-
| Vol. 10 || Folge 161–175 || 
|-
| Vol. 11 || Folge 176–190 || 
|-
| Vol. 12 || Folge 191–205 || 
|-
| Vol. 13 || Folge 206–220 || 
|-
| Vol. 14 || Folge 221–235 || 
|-
| Vol. 15 || Folge 236–250 || 
|-
| Vol. 16 || Folge 251–265 || 
|-
| Vol. 17 || Folge 266–280 || 
|-
| Vol. 18 || Folge 281–295 || 
|-
| Vol. 19 || Folge 296–310 || 
|-
| Vol. 20 || Folge 311–325 || 
|-
| Vol. 21 || Folge 326–340 || 
|-
| Vol. 22 || Folge 341–355 || 
|-
| Vol. 23 || Folge 356–370 || 
|-
| Vol. 24 || Folge 371–385 || 
|-
| Vol. 25 || Folge 386–400 || 
|-
| Vol. 26 || Folge 401–415 || 
|-
| Vol. 27 || Folge 416–430 || 
|}

Weblinks 
 
 kommissar-koester.de
 
 Der Alte auf der ZDF-Seite zur Sendung
 Die Krimihomepage
 Alles zur Kommissar-Köster-Ära

Einzelnachweise 

Fernsehserie der 1970er Jahre
Fernsehserie der 1980er Jahre
Fernsehserie der 1990er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2020er Jahre
Fernsehserie (ZDF)
ORF (Fernsehen)
Schweizer Radio und Fernsehen
Kriminal-Fernsehserie
Fernsehen (Bayern)
Medien (München)